WI poate fi:
 Sahara Occidentală, codul FIPS 10-4 al acestui teritoriu disputat
 Wiesbaden, număr de înmatriculare auto al districtului urban german
 Wisconsin, codul poștal al acestui stat SUA

wi poate fi:
 wi, kana în limba japoneză care reprezintă o moră (ゐ în hiragana sau ヰ în katakana)

Legături externe 
 
  „WI” la acronymfinder.com